Morawscy herbu Dąbrowa – polski ród szlachecki
 Morawscy herbu Dąbrowka – polski ród szlachecki
 Morawscy herbu Korab odmienny – polski ród szlachecki
 Morawscy herbu Nałęcz – polski ród szlachecki
 Morawscy herbu własnego – polski ród szlachecki